Schattenlinien steht für:
 Schattenlinien (Roman) (The Shadow Lines), Roman von Amitav Ghosh (1988)
 Schattenlinien (1981), deutscher Fernsehfilm von Dagmar Damek (1981)
 Stralsund: Schattenlinien, deutscher Fernsehfilm von Markus Imboden (2019)

Siehe auch:
 Die Schattenlinie, Begriffsklärung
 The Shadow Line, Begriffsklärung